Bert Hinkler (1892-1933), aviateur australien.
  (1892-1945), membre du parti nazi, Gauleiter du Gau Halle-Merseburg et officier de police de haut rang pendant la majeure partie du régime nazi.
  (né en 1959), guitariste, claviériste, auteur-compositeur et producteur anglais.

 Hinkler, satellite naturel de Saturne.
 Circonscription de Hinkler, circonscription électorale fédérale australienne.
 
 , monoplan britannique.